Het Twiske (rivier), oorspronkelijk zijriviertje van het IJ ten noorden van Amsterdam
 Het Twiske (recreatiegebied), recreatie- en natuurgebied in de Zaanstreek